Bažantnice může označovat:
 bažantnice – zařízení pro chov bažantů
 Bažantnice Radany
 Bažantnice (Dražeň) – osada v okresu Plzeň-sever
 Bažantnice (Hloubětín) – zahrádkářská kolonie v Praze 14
 Bažantnice (Hodonín) – čtvrť města Hodonína
 Bažantnice (Kunratice) – les v Kunraticích v Praze
 Naučná stezka Bažantnice – naučná stezka u Třebíče
 Krásný Les bažantnice – železniční zastávka na Frýdlantsku
 Bažantnice (Podčeskoleská pahorkatina) (543,4 m) – vrchol v Tachovské brázdě, severovýchodně od Dlouhého Újezdu v okrese Plzeň-jih
Bažantnice - les, rozprostírající se mezi Šťáhlavami a Šťáhavicemi v okrese Plzeň-město

Chráněná území
 Bažantnice (přírodní rezervace) – přírodní rezervace
 Bažantnice u Loukova – přírodní rezervace
 Bažantnice u Pracejovic – přírodní rezervace
 Bažantnice v Satalicích – přírodní památka
 Bažantnice v Uhersku – přírodní rezervace
 Bělohradská bažantnice – přírodní památka
 Hoříněvská bažantnice – přírodní rezervace
 Cholupická bažantnice – přírodní památka
 Chudenická bažantnice – přírodní památka
 Kovačská bažantnice přírodní rezervace
 Letohradská bažantnice – přírodní památka
 Miletínská bažantnice – přírodní rezervace
 Sokolí hnízdo a bažantnice – přírodní památka
 Úlibická bažantnice – přírodní rezervace
 Vřešťovská bažantnice – přírodní rezervace

Externí odkazy